Az 1996–1997-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 63. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Widzew Łódź nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Odra Wodzisław előtt. A GKS Bełchatów, Hutnik Kraków, Śląsk Wrocław és a Sokół Tychy kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1997
Lengyel 1